bandvoorjaarsuil
 dubbelstipvoorjaarsuil
 eikenvoorjaarsuil
 harige voorjaarsuil
 kleine voorjaarsuil
 populierenvoorjaarsuil
 sierlijke voorjaarsuil
 tweestreepvoorjaarsuil
 variabele voorjaarsuil